

Cinéma 

 , titre anglais de , comédie tchèque de  sorti en 2008
 Nasty Baby, film américano-chilien sorti en 2015

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1968.

Chanson 

 Nasty, chanson de Christina Aguilera et Cee Lo Green sortie le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Nasty, chanson de Janet Jackson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Pixie Lott présente sur l'album  sorti le  ;
 Nasty, chanson de The Prodigy présente sur l'album The Day Is My Enemy sorti le .

Groupe 
 Nasty Savage, groupe américain de heavy metal

Autre 

 Nasty, graffeur français né en 1975.
 Nasty Boys, trio de lanceurs de relève des Reds de Cincinnati